Velika nagrada Belgije 1956 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1956. Odvijala se je 3. junija 1956.

Peter Collins je dosegel svojo prvo zmago v karieri, Paul Frere prvo uvrstitev na stopničke, Harry Schell pa prvo uvrstitev med dobitnike točk. Piero Scotti je odpeljal svojo edino dirko v karieri, Paul Frere pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Peter Collins
| Ferrari
| 36
| 2:40:00,3
| 3
| 8
|-
! 2
| 6
|  Paul Frère
| Ferrari
| 36
| + 1:51,3
| 8
| 6
|-
! 3
| 34
|  Cesare Perdisa Stirling Moss
| Maserati
| 36
| + 3:16,6
| 9
| 23
|-
! 4
| 10
|  Harry Schell
| Vanwall
| 35
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 22
|  Luigi Villoresi
| Maserati
| 34
| +2 kroga
| 11
| 2
|-
! 6
| 20
|  André Pilette
| Ferrari
| 33
| +3 krogi
| 16
|
|-
! 7
| 32
|  Jean Behra
| Maserati
| 33
| +3 krogi
| 4
|
|-
! 8
| 24
|  Louis Rosier
| Maserati
| 33
| +3 krogi
| 10
|
|-
! Ods
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Ferrari
| 23
| Prenos
| 1
|
|-
! Ods
| 12
|  Maurice Trintignant
| Vanwall
| 11
| Dovod goriva
| 7
|
|-
! Ods
| 30
|  Stirling Moss
| Maserati
| 10
| Kolo
| 2
|
|-
! Ods
| 4
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 10
| Prenos
| 5
|
|-
! Ods
| 28
|  Piero Scotti
| Connaught-Alta
| 10
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 26
|  Horace Gould
| Maserati
| 2
| Menjalnik
| 15
|
|-
! Ods
| 36
|  Paco Godia
| Maserati
| 0
| Trčenje
| 13
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1956
1956